Inaha bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, Inaha (Neuseeland)
 einen Ort im US-Bundesstaat Georgia, Inaha (Georgia)
 einen ehemaligen Ort in Japan, heute Teil von Kakamigahara